Die Scottish Football League Division One wurde 1948/49 zum 49. Mal ausgetragen. Es war zudem die 52. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 14. August 1948 und endete am 30. April 1949. In der Saison 1948/49 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 26. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Morton und die Albion Rovers stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 30 Treffern Alex Stott vom FC Dundee.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1948/49 bei statto.com
 Scottish Division One 1948/49 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1948/49
1948 49